«Lover» (з англ. — «Коханий») — сьомий студійний альбом американської поп-співачки Тейлор Свіфт. Альбом вийшов 23 серпня 2019 року.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  Тейлор Свіфт

Альбоми Тейлор Свіфт
Альбоми Republic Records